Freienwalde kan syfta på:

 Bad Freienwalde – en stad i Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Tyskland
 Freienwalde in Pommern – historiskt tyskt namn på staden Chociwel i Powiat stargardzki, Västpommerns vojvodskap, Polen